Wybory parlamentarne w Austrii odbyły się 6 marca 1966. Frekwencja wyborcza wyniosła 93.8%.

Austriacka Partia Ludowa uzyskała najwięcej miejsc w Radzie Narodowej, a w konsekwencji samodzielną większość. Prób przywódców ÖVP kontynuowania "wielkiej koalicji" z SPÖ nie powiodły się to, wobec czego ÖVP jedyny raz rządziła samodzielnie.  Josef Klaus (ÖVP), który dwa lata wcześniej zastąpił Alfonsa Gorbacha, pozostał kanclerzem.

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów w Krajach związkowych

Bibliografia 
 March 6, 1966 General Election Results - Austria Totals

1966 w Austrii
1966
Austria